Тазенда () — популярная сардинская этно-поп-рок группа, исполняющая песни на итальянском и сардинском языках, одна из первых в Италии групп, начавших исполнять этно-рок. Образована в 1988 году. Основатели: Андре́а Паро́ди (), Джи́но Мариэ́лли () и Джи́джи Каме́дда (). Все трое — бывшие участники группы Coro Degli Angeli (Хор Ангелов), находившейся под протекторатом Джанни Моранди. Название для новой группы взято из романа Айзека Азимова "Второе Основание" (). В произведении планета с названием Тазенда, происходящим от английского выражения Star’s End (конец звезды), играла значимую роль. По признанию самих участников группы, такое название выбрано из-за приятного созвучия с родным для них языком.

Основные периоды творчества группы

Tazenda и Андреа Пароди (1988—1997) 
 С самого начало творчества участники постарались сделать свою группу уникальной. Сочетание голосов разных тональностей (от тенора до баса), вкучение в мелодии традиционных этно-сардских элементов, использование электрогитары, диатонической гармошки, напоминающей звучание волынки сделали их стиль мгновенно узнаваемым. Первой крупной возможностью сделать карьеру стало участие в конкурсе «Gran-Premio» проводившемся Пиппо Баду на популярном телеканале RAI 1. Победа с песней Carrasecare привела группу к национальному признанию.
 В 1991 году группа впервые приняла участие в популярнейшем фестивале Санремо. Совместно с известным исполнителем Пьеранджело Бертолли они исполнили песню Spunta la Luna dal Monte, вошедшую впоследствии во второй альбом группы «Murales» (сард. фрески), достигший более 200 000 проданных копий и завоевавший «золотую пластинку». Этот год оказался очень важным для группы. Участие в различных соревнованиях, в первую очередь Cantagiro в команде с Паолой Турчи, и победа на всех делает группу известной по всей Италии. Особо популярными становятся песни Mamojada, Disamparados, Un Alenu 'e Sole и Nanneddu (традиционная сардинская песня в рок-обработке).
 В 1992 Tazenda снова приняли участие в фестивале Сан-Ремо с песней «Pitzinnos in sa Gherra» («Дети на войне»), на этот раз в одиночку и с текстом полностью на сардинском. Группа заняла 8-е место. Это также важный год для группы: в дополнение к полученой год назад назад золотой пластинке, «TV Sorrisi e Canzoni» награждает их премией «Telegatto» как лучшую группу года на национальном уровне. В том же году они поют в Festivalbar песню «Preghiera Semplice» и становятся постоянными участниками телешоу Пиппо Бауду и других популярных программ, таких как «TopVenti» (ТопДвадцать).
 В 1993 году вышел двойной альбом «Il Popolo Rock», по названию одноименной новой песни, клип на которую был снят в пустыне Калифорния. Песня на 95 % поется на итальянском языке. Другая новинка альбома — песня «Sa Dansa» — исполнена совместно с Марией Карта.
 1995 — альбом Forza Paris, звучане которого отличается от первых дисков. Запись велась в Америке с известным продюсером Corrado Rustici.
 В 1997 году вокалист Андреа Пароди покинул группу и начал сольную карьеру.

Джино и Джиджи (1998—2005) 
 После ухода лидера Андреа Пароди оставшиеся участники — Джино Мариэлли и Джиджи Камедда — поддерживали дальнейшее существование группы самостоятельно. В 1998 году они выпустили альбом Sardinia, звучание которого напоминает первые работы группы, а тесты песен полностью на сардинском.
 В 2001 вышел альбом «Bios — Live in Ziqquart», в котором старые хиты группы были реадаптированы к голосу певицы Клаудии Крабуцца, на некоторое время ставшей новым голосом группы.
 В 2003 выпущен сингл Bandidos в стиле сантана, впоследствии перенесенном на альбом 2005 года «¡¡¡BUM-BA!!!», но уже в другом звучании, адаптированном в стиле латиноамериканской музыки. В текстах этого альбома (¡¡¡BUM-BA!!!) переплетаются сардинский и испанский языки, также включены фразы на английском и итальянском. Две песни из этого альбома (Sienda e Ruinzos, El Comandante) ,записаны с участием вокалиста Джан Марио Мазу ().

Возвращение Андреа Пароди (2006) 
 В 2006 году Андреа снова возвращается в группу. Вместе они проводят тур «TazendaReunion», из которого впоследствии возникнет одноименный альбом, записанный в живую в Римском амфитеатре Кальяри. Вместе они воспроизводят свои старые песни, а также несколько сольных работ Андреа и несколько песен с последнего альбома Джино и Джиджи. Счастливое воссоединение группы продлилось недолго: 17 октября 2006 года Андреа Пароди скончался от рака.

Сотрудничество с Беппе Деттори (2007—2012) 
 С 2007 года в группу приходит новый вокалист — Беппе Деттори. К этому моменту он уже был достаточно известным музыкантом в Сардинии и «на континенте». С его приходом к группе возвращается большой успех. Песня «Domo mea», исполненная вместе с Эросом Рамазотти, стала хитом лета 2007 и в течение нескольких месяцев оставалась на вершинах всех хит-парадов. Альбом Vida, на который вошел этот трек, оказался достоянием национального масштаба. 108000 проданных копий принесли альбому награду «Золотой Диск»
 2008 — альбом Madre Terra. Одноименная песня с этого альбома записана вместе с Франческо Ренга; в Трентино снят совместный клип на эту песню.
 2009 — выпущен альбом «Il Nostro Canto — Live in Sardinia». Главный хит альбома — песня Piove Luce, исполненная совместно с Джанлукой Гриньяни (Gianluca Grignani), на которую также был снят клип на Сардинии.
 2010 — альбом «Desvelos Tour», наметивший некоторые новшества в стилистике группы: в его стилистике было больше рока, чем обычно.
 В 2012 году Tazenda берутся за новый амбициозный проект и пробуют себя в качестве основателей звукозаписывающей компании. Возникает лейбл Vida и вскоре группа самостоятельно издает новый альбом Ottantotto (Восемьдесят восемь), в котором участники продолжают поддерживать разумный баланс между идеей распространения народной сардской музыки и желанием создавать качественные и востребованные популярные песни.

Новый фронтмен (С 2013) 

 2013 год начался для коллектива Tazenda с больших перемен: фронтмен Беппе Деттори решил заняться сольной карьерой. После непростых выборов, проходивших в режиме онлайн на сайте группы, был принят новый солист Никола Ните. Музыкант, вокалист и художник родился на Сардинии, в Альгеро и, несмотря на то, что он гораздо моложе остальных членов группы, он уже имеет значительный опыт работы в мире музыки. В этом же году вышли новый сингл группы в обновленном современном звучании — Il Respiro del Silenzio (совместно с солистом группы Modá Франческо Сильвестре) и клип на эту песню. Начались гастроли в рамках проекта Il Respiro Tour.
 В 2014 продолжилось сотрудничество с группой Modá. Вместе группы записали хит Cuore e Vento (Сердце и ветер), вошедший в альбом группы Modá «Gioia». В конце года группа Tazenda была номинирована на премию Il Sardo dell’anno 2014. Вручение премии состоялось 19 февраля 2015 — по результатам голосования группа одержала победу с отрывом в 21 % голосов. Участники коллектива Tazenda принимают активное участие в различных благотворительных мероприятиях, например, в 2014 коллектив поддержал акцию Ice Bucket Challenge, направленную на помощь людям, страдающим боковым амиотрофическим склерозом.

Дискография 
 Tazenda (1988)
 Murales (1991)
 Limba (1992)
 Il Popolo Rock (1993)
 Forza Paris (1995)
 Il Sole di Tazenda (1997)
 Sardinia (1998)
 Bios (2001)
 Bandidos (2003)
 ¡¡¡BUM-BA!!! (2005)
 Reunion (2006)
 Vida (2007)
 Madre Terra (2008)
 Il Nostro Canto — Live in Sardinia (2009)
 Desvelos Tour (2010)
 Ottantotto (2012)
 Il Respiro Del Silenzio (Сингл, 2013)
 Il Respiro. Live (2015)
 S'istoria (14.10.2016)

Состав группы

Основной состав 
 Джино Мариэлли — гитара, вокал, автор текстов и музыки (1988-наши дни)
 Джиджи Камедда — клавиши, вокал (1988-наши дни)
 Никола Ните — основной вокал, гитара (2013-наши дни)
 Андреа Пароди — основной вокал (1988—1997, 2006)
 Беппе Деттори — основной вокал, акустическая гитара (2006—2012)
 Клаудиа Крабуцца — основной вокал (2000—2002)

Музыканты 
 Массимо Коззу (ит. Massimo Cossu) — гитара (1993—1995, 2005, 2008-наши дни)
 Массимо Кану (ит. Massimo Canu) - бас-гитара (наши дни)
 Марко Гарау (ит. Marco Garau) - ударные (наши дни)
 Марко Камедда (ит. Marco Camedda) - клавиши (наши дни)
 Роберто Бадо Валентини (ит. Roberto Bado Valentini) — бас-гитара (1992—1996)

Достижения 
 1990 — Победа в конкурсе Gran Premio с песней Carrasecare
 1991 — 5-е место на фестивале Сан-Ремо с песней Spunta la Luna dal Monte (Совместно с Пьеранджело Бертолли)
 1991 — Золотой Диск за альбом «Murales»
 1991 — Победители фестиваля Кантаджиро (ит. Cantagiro) совместно с Паола Турчи
 1992 — 8-е место на фестивале Сан-Ремо с песней Pitzinnos in sa gherra
 1992 — Премия «Telegatto» — Тазенда признана лучшей группой года на национальном уровне
 1992 — Участие в Fastivalbar (песни Preghiera Semplice и Etta Abba Chelu)
 2007 — Премия Premio Maria Carta
 2007 — Золотой Диск за альбом «Vida»
 2014 — Премия Il Sardo dell’anno 2014

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Статья о победе группы в номинации Il Sardo dell’anno 2014
 Официальный сайт Беппе Деттори
 Официальный сайт фонда имени Андреа Пароди
 
 
 

Рок-группы Италии
Этническая музыка